La Lliga catalana de bàsquet masculina 1986/87 fou la 7a edició de la Lliga catalana de bàsquet, i on per primer cop, es va trencar l'hegemonia del FC Barcelona.

Fase de grups

Grup A

Grup B

Final

Referències 

Lliga catalana de bàsquet masculina
Competicions esportives del 1986 a Catalunya
Competicions esportives del 1987 a Catalunya